Por PMP pode estar à procura de:
 Portable Media Player, reprodutor de áudio portátil;
 PMP, mestre azulejista português do século XVIII.
 Project Management Professional, certificação que atesta conhecimentos em gerenciamento de projetos.

Desambiguação